Striji (en rus: Стрижи) és un poble del territori de Perm, a Rússia, que en el cens del 2010 tenia 20 habitants.

Referències 

Pobles del territori de Perm